Бора Бергман (; 13 декабря 1926, Бруклин — 18 октября 2012, Бостон) — американский фри-джазовый пианист, известный манерой перекрещивающейся свободной игры обеими руками.

Биография 
Родился в музыкальной семье еврейских иммигрантов из России Давида Бергмана (1889—1949) и Сони Пергаменик (1897—1990). Его отец, дантист по профессии, играл на мандолине, мать на фортепиано, сестра исполняла народные песни, двоюродный брат — Сэмми Прагер (Sammy Prager) — был известным джазовым пианистом в период свинга, дед — Йосеф Меер Пергаменик — синагогальным кантором.

Обучался игре на фортепиано с детства, в двенадцатилетнем возрасте под влиянием двоюродного брата увлёкся джазом, особенно техникой игры Эрла Хайнса. В 14-летнем возрасте перешёл на кларнет, брал уроки у Леона Русиянова (Leon Russianoff, 1917—1990). После службы в армии (в Германии, 1945) поступил в Нью-Йоркский университет, где окончил магистратуру по английской филологии. На протяжении десятилетий работал учителем английского языка и музыки в средних школах Нью-Йорка.

В возрасте 25 лет Бора Бергман возвратился к игре на фортепиано, уделяя особенное внимание технике левой руки; в числе прочего, брал уроки у Тедди Уилсона. Особенное влияние на его манеру игры оказал . Работая учителем, выступал в клубах Нью-Йорка как соло-пианист и в составе местных джазовых коллективов. Только в 1975 году ему удалось подписать контракт с лейблом  и выпустить первую сольную пластинку «Discovery» (в следующем году там же была записана ещё одна — «Bursts of Joy»). В 1980-е году начал записываться на итальянских лейблах , специализирующихся на фри-джазе, — сначала как солист («A New Frontier», 1983; «Upside Down Visions», 1984), а с 1990 года также с европейскими и американскими саксофонистами Эваном Паркером, , Оливером Лейком, , , Энтони Брэкстоном,  и другими.

Особенно активно записывался в 1990—2000 годы, в частности, выпустил два альбома на лейбле Tzadik Джона Зорна (сольный «Meditations for Piano», 2003, и как лидер трио — «Luminescence», 2009). Наиболее часто выступал в дуэтах (с саксофонистом или барабанщиком).

Бора Бергман прожил большую часть жизни на Верхнем Вест-Сайде Манхэттэна и лишь в 2010 году был вынужден переселиться в Бостон в связи с прогрессирующей болезнью.

Дискография 
 Discovery (Chiaroscuro Records, 1975)
 Bursts of Joy (Chiaroscuro Records, 1976)
 A New Frontier (Soul Note, 1983)
 Upside Down Visions (Soul Note, 1984)
 The Fire Tale (с Эваном Паркером; Soul Note, 1990)
 Inversions (с ; Muworks, 1992)
 The Human Factor (с ; Soul Note, 1993)
 First Meeting (с  и ; , 1994)
 The Italian Concert (с Роско Митчеллом; Soul Note, 1994)
 Greenwich House Hayden Auditorium June 1994 (Evan Parker Concert Series — с Эваном Паркером, , ,  и )
 Reflections on Ornette Coleman and the Stone House (с ; Soul Note, 1995)
 The October Revolution (с ,  и ; Evidence, 1996)
 Blue Zoo (с  и ; Konnex Records, 1996)
 Eight By Three (с Энтони Брэкстоном и Петером Брётцманом; Mixtery Records, 1996)
 Geometry (с ; Leo Records, 1996)
 Ride Into the Blue (с Томасом Боргманом и Петером Брётцманом; Konnex Records, 1996)
 Exhilaration (с Петером Брётцманом и Эндрю Сириллом; Soul Note, 1997)
 Ikosa Mura (с ,  и ; Cadence, 1997)
 New Organization (с Оливером Лейком; Soul Note, 1997)
 Toronto 1997 (с Томасом Чейпином; Boxholder Records, 1997)
 Blind Pursuits (с Джимом Стейли и ; Einstein Records, 1999)
 The River of Sounds (с  и ; Boxholder Records, 2001)
 The Double Idea (Boxholder Records, 2002)
 The Mahout (с  и Полом Хессионом; Slam, 2003)
 Meditations for Piano (Tzadik, 2003)
 Rivers in Time (с Фруде Гьерстадом; FMR Records, 2003)
 Acts of Love (с  и Полом Хессионом; Mutable Music, 2005)
 One More Time (с Джорджио Дини; Silta Records, 2007)
 Duos (с Петером Брётцманом, Фруде Гьерстадом, Дереком Бейли и другими; FMR Records, 2007)
 Live at Tortona (со Стефано Пастором; Mutable Music, 2009)
 Luminescence (Трио Боры Бергмана — с  и , при участии Джона Зорна; Tzadik, 2009)
 Vita Brevis (с ,  и Майклом Уимберли () на ударных; Some Real Music, 2013)

Примечания 

Родившиеся в 1926 году
Родившиеся 13 декабря
Родившиеся в Бруклине
Джазмены США
Пианисты США
Умершие в Бостоне
Умершие в 2012 году
Умершие 18 октября
Радикальная еврейская культура